PAA is een afkorting die kan verwijzen naar:
Perazijnzuur
Fenylacetaat